Stowarzyszenie Pomocy Królikom (SPK) – stowarzyszenie prowadzące „działalność statutową na rzecz szeroko rozumianej pomocy zwierzętom, a w szczególności królikom, prowadzenie akcji adopcyjnych królików, edukacji oraz przeciwdziałanie w przypadkach okrutnego traktowania zwierząt, a w szczególności królików” (Statut Stowarzyszenia Pomocy Królikom § 5). 

SPK prowadzi regularną adopcję królików, Apel Rumburaka, Apel świąteczny, Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt, Szczepienie przeciwko Myksomatozie, Nie wychowuj dzieci kosztem zwierząt i Stop testom na zwierzętach. 

Biuro stowarzyszenia mieściło się przy Skwerze Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Warszawie (do maja 2010 r.), potem od czerwca 2010 r. do maja 2014 nowym adresem była ul. Ringelbluma 3 lok. 21, 01-410 Warszawa. Do roku  2016 biuro funkcjonowało przy ul. Hutniczej 10A w Lublinie. Od lutego 2016 roku do maja 2018 r. siedziba mieściła się pod adresem ul. Balladyny 6 w Lublinie. Obecnie siedziba stowarzyszenia znajduje się w Sopocie przy u. Artura Grottgera 18.

Historia 
24 lipca 2004 roku Stowarzyszenie Pomocy Królikom (w skrócie: SPK) zostało zaewidencjonowane w Starostwie Powiatowym w Piasecznie pod numerem 53 i od tej pory działało jako stowarzyszenie zwykłe bez osobowości prawnej.
13 lipca 2005 roku SPK zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000237887 i jako stowarzyszenie rejestrowe stało się osobą prawną. Wtedy też uzyskało REGON 140196581 i NIP 527-24-79-953. Obszarem działalności została cała Polska. Do maja 2014 roku główną siedzibą Stowarzyszenia Pomocy Królikom była Warszawa, do maja 2018 Lublin, aktualnie została przeniesiona do Sopotu.

SPK posiada cztery centra adopcyjne (placówki): w Sopocie, w Krakowie, w Warszawie i w Bytomiu.

Centrum adopcyjne w Sopocie powstało w lutym 2012 roku. Centrum nosi nazwę Sopockie Uszakowo. Lokal mieści się przy ulicy Grottgera w Sopocie. Centrum na stałe ma pod swoją opieką ponad 20 królików. Nad Uszakowem czuwa grupa kluczników, a koordynatorem jest Aleksandra Olszanowska.

Centrum adopcyjne w Krakowie działa od 15 sierpnia 2013 roku. Centrum zostało nazwane Uszatą Przystanią i stale ma pod opieką ponad 30 królików. O region dba Izabela Kamionka.

Centrum adopcyjne w Warszawie zostało wznowione w październiku 2015 roku. Mieściło się ono przy ulicy Narbutta 26a/15, a obecnie przeniesione jest na ulicę Stefana Drzewieckiego 3. Nazwa przypisana do tego Centrum to Uszate Serca Warszawy. Regionem zarządza Urszula Matusiak oraz Karolina Majewska-Czerniak.

Centrum adopcyjne Śląski Króliczok powstało w Bytomiu w październiku 2016 roku. O podopiecznych w centrum dbają liczni wolontariusze, a koordynatorem pracy regionu i zarządcą lokalu jest Katarzyna Tarłowska.

W formie wolontariatu i funkcjonowaniu Domów Tymczasowych Stowarzyszenie działa na terenie Wrocławia, Lublina oraz Poznania.

Od 8 września 2011 r. do 10 czerwca 2013 r. Stowarzyszenie posiadało wyodrębniony formalnie oddział - Stowarzyszenie Pomocy Królikom Oddział w Toruniu (na bazie którego w związku z dużym regionalnym rozwojem aktywności w styczniu 2013 r. powstała Fundacja Azyl dla Królików).

15 października 2015 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Obszary działalności 
 Ograniczanie bezdomności zwierząt – adopcje królików oraz promocja adopcji (zamiast handlu zwierzętami), przeprowadzanie kastracji i sterylizacji i ich promocja, działanie w Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie m. st. Warszawy – współuczestnictwo w tworzeniu programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz likwidacji jej skutków.
 Edukacja humanitarna – akcje przeciwko doświadczeniom na zwierzętach, hodowlom zwierząt na futro, hodowlom królików na mięso, kupowaniu zwierząt w sklepach i hodowlach, złemu traktowaniu w domu lub w szkole, sprzedaży i wykorzystaniu królików i innych kręgowców na żywą karmę dla gadów i drapieżnych ptaków, przeznaczaniu na żywą przynętę w konkursach norowania w myślistwie.
 Prawo dotyczące zwierząt i edukacja prawnicza – prowadzenie obszernego działu prawnego, doradztwo dla Biura Analiz Sejmowych z dziedziny funkcjonowania Ustawy o Ochronie Zwierząt, udział w Koalicji dla Zwierząt, która uczestniczy w nowelizacji tej ustawy, udział w Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy – wpływ na stanowienie prawa miejscowego dotyczącego zwierząt w Warszawie.
 Interwencje na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt – często wspólnie z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Weterynaryjną, inspektorami innych organizacji statutowo zajmujących się ochroną zwierząt; kontrole sklepów, hodowli, domów prywatnych,
 Porady na temat królików z dziedziny weterynarii, żywienia, opieki, profilaktyki, behawioryzmu oraz platforma komunikacyjna w postaci forum dyskusyjnego, informacje na temat lekarzy weterynarii, którzy specjalizują się w leczeniu zajęczaków.
 Biblioteka Praw Zwierząt i o Zwierzętach – w warszawskiej siedzibie zgromadzone jest około tysiąca książek na temat zwierząt – polskie i zagraniczne.

Współpraca z innymi organizacjami i administracją

Współpraca z innymi organizacjami 

Stowarzyszenie Pomocy Królikom współpracuje z wieloma organizacjami. Wraz ze Stowarzyszeniem Empatia prowadzone są akcje „Apel świąteczny” i „Nie wychowuj dzieci kosztem zwierząt”. Stowarzyszenie znane jest organizacji People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) oraz regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach, np. na Konferencji w Wiedniu w październiku 2006 roku zaprezentowane zostały kilkudziesięciominutowe referaty w języku angielskim na temat praw zwierząt przygotowane przez prezes Stowarzyszenia. Wraz ze Stowarzyszeniem Arka prowadzone są działania mające na celu popularyzowanie kastracji. Członkowie Stowarzyszenia przeszli szkolenia na temat praw zwierząt w Grazu, przeprowadzone przez Fundację Charlotte Probst i Verein Gegen Tierfabriken oraz szkolenie z zakresu prowadzenia interwencji i postępowania karnego zorganizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ). Stowarzyszenie współpracuje również z Fundacją Viva.

W latach 2006–2009 SPK występowało jako partner organizatora Międzynarodowych Targów Zoologicznych w Warszawie ZOOMARKET w Pałacu Kultury i Nauki i przyznawało tam nagrodę „Produkt Przyjazny Królikom”, w latach 2005–2008 brało udział w obchodach Dnia Ziemi na warszawskim Polu Mokotowskim, w sektorze organizacji pozarządowych, w IV i V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz w dorocznych demonstracjach przeciwko przemysłowi futrzarskiemu w Dniu Bez Futra, a od 2008 roku – w targach Zoo Botanica organizowanych we Wrocławiu.

Współpraca z administracją 
Stowarzyszenie uczestniczyło w wydaniu podręcznika do edukacji humanitarnej sfinansowanego z dotacji Miasta Stołecznego Warszawa. W warszawskich szkołach podstawowych i gimnazjach w pierwszym półroczu roku szkolnego 2007/2008 odbyły się lekcje z zakresu praw zwierząt. Jeden z rozdziałów podręcznika „Zwierzęta w domu – królik” napisany został przez członkinię SPK Małgorzatę Roszko. Pozostałe scenariusze zostały opracowane w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła”.

SPK jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego przy Wydziale ds. Zwierząt w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawa. W latach 2007-2009 Stowarzyszenie otrzymało trzykrotnie dotacje od Urzędu M. St. Warszawy na realizację zadania pt. „Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących pochodzących z terenu Warszawy”. W 2007 roku – 3 tys. zł, a w 2008 i 2009 – po 10 tys. zł.

Media 
Reportaże o Stowarzyszeniu  zostały nadane w Teleexpressie, Pytaniu na śniadanie, Superstacji, TVP Poznań, TVP Gorzów Wielkopolski, TVN, Kawie czy herbacie, TVN Warszawa i innych programach, np. w „Mój pies i inne zwierzaki” na TVP Info.  SPK było jednym z tematów audycji w Polskim Radiu, Radiu Warszawa Praga, Radiu dla Ciebie i Tok FM  oraz artykułów prasowych w Superexpressie, Gazecie Wyborczej, Metropolu, Echu Miasta i innych mniejszych gazetach lokalnych lub branżowych.

Adopcje 
Trzonem działalności Stowarzyszenia są adopcje królików. Jest to regularna forma pomocy królikom prowadzona przez wolontariuszy Stowarzyszenia. W 2007 roku Stowarzyszenie Pomocy Królikom znalazło nowe domy dla 130 królików, w 2008 – ponad 100, a w 2009 – 166.  W 2016 roku SPK przyjęło 411 królików, a oddało do adopcji 367.

Procedura adopcyjna rozpoczyna się od wywiadu z potencjalnymi opiekunami dotyczącego powodów adopcji, ewentualnych alergii i warunków, w których będzie mieszkać królik. Jeśli opiekun spełni wymagania – następuje podpisanie cywilnoprawnej umowy adopcyjnej. Nowy opiekun (właściciel według prawa cywilnego) otrzymuje broszurki i porady dotyczące opieki nad królikiem. Znajduje się w stałym kontakcie e-mailowym i telefonicznym z działem adopcji SPK. Dodatkowo przez 6 miesięcy od adopcji wolontariusze organizacji mają prawo kontroli warunków życia królików u nowych opiekunów. Jeśli Stowarzyszenie Pomocy Królikom zauważy zaniedbania – w najpoważniejszych rzadkich przypadkach może odebrać opiekunowi królika.

Akcje 
Jednym z działań Stowarzyszenia jest edukacja społeczeństwa poprzez następujące akcje:

Apel Rumburaka 
Apel Rumburaka ma na celu zwrócenie uwagi sprzedawców, hodowców, a także kupujących na to, w jakim wieku jest królik w momencie sprzedaży. To istotne, ponieważ króliki odebrane matce przed 8 tygodniem życia zazwyczaj umierają. Najczęściej zły stan zdrowia królików wynika z nieodpowiednich warunków, jakie zapewniają zwierzętom sklepy i hodowcy w pierwszych tygodniach ich życia oraz ze zbyt wczesnego odłączenia młodych od matek.

Nie wychowuj dzieci kosztem zwierząt 
To wspólna akcja Stowarzyszenia Pomocy Królikom i Stowarzyszenia Empatia, mająca na celu zaprzestanie praktyki hodowania zwierząt w klasach szkolnych. Często bywają one zaniedbane, niewypuszczane z klatek, głodzone i stają się obiektem wyładowywania dziecięcej frustracji. Takie zwierzęta są zaniedbywane w soboty i niedziele, kiedy szkoły są zamknięte i często zostają porzucane na okres wakacji.

Apel świąteczny 
Prowadzona przy współudziale Stowarzyszenie Empatia akcja, której celem jest powstrzymanie ludzi przed kupowaniem zwierząt na prezent. Często takie zwierzęta bywają szybko porzucane, a ich los nie zawsze kończy się szczęśliwie. Bywa też, że zapomniane żyją w straszliwych warunkach bytowych.

Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt 
Organizatorami dnia są Stowarzyszenie Arka i SPK. Odbywa się on 26 marca. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na odpowiedzialną opiekę, kontrolę narodzin zwierząt towarzyszących człowiekowi, tym samym zmniejszenie liczby królików szukających domów i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz przekazanie pełnej informacji na temat zalet i wad zabiegu kastracji/sterylizacji.

Szczepienia przeciwko Myksomatozie 
Myksomatoza to ciężka choroba królików, śmiertelna w 90 procentach przypadków. Proces leczenia jest bardzo długi i często nie przynosi żadnych efektów. Stowarzyszenie Pomocy Królikom zachęca do corocznych systematycznych szczepień przeciwko tej chorobie, przenoszonej przez owady kłujące. Szczepienia powinny odbywać się w marcu, przed pojawieniem się komarów oraz powtórnie we wrześniu. Myksomatozę wykorzystano jako broń biologiczną w zwalczaniu królików w Australii, skąd przywędrowała do Europy.

Stop testom na zwierzętach 
Stowarzyszenie Pomocy Królikom wzorując się na People for the Ethical Treatment of Animals oraz na innych organizacjach z sektora obrońców praw zwierząt rozpoczęło akcję mającą doprowadzić do zaprzestania przeprowadzania testów na zwierzętach, w których ginie corocznie na świecie 70 milionów królików (dane organizacji Verein Gegen Tierfabriken). Organizatorzy akcji chcą, aby zaczęto stosować alternatywne testy – tańsze i mniej czasochłonne, nie wymagające wykorzystania zwierząt. Stowarzyszenie odwołuje się do inicjatywy International Network for Humane Education.

Stop futrom ze zwierząt 
Stowarzyszenie sprzeciwia się istnieniu przemysłu futrzarskiego, podobnie jak Stowarzyszenie Empatia czy Verein Gegen Tierfabriken pragnie doprowadzić do całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra analogicznie do istniejących już zakazów i całkowitej likwidacji przemysłu futrzarskiego, która nastąpiła w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, Liechtenstein i Holandii, a następuje w Chorwacji i Niemczech. Stowarzyszenie bierze udział w Dniu Bez Futra oraz protestach Fundacji Viva! Akcja dla Zwierząt.

Interwencje 
Jest to kolejna forma działania Stowarzyszenia Pomocy Królikom na rzecz zniwelowania krzywd wyrządzonych zwierzętom przez ludzi. Interwencje prowadzone przez Stowarzyszenie polegają głównie na odebraniu królików, objęciu ich opieką i oddaniu do adopcji. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt z 1997 r. SPK prowadzi interwencje samodzielnie lub w zależności od potrzeb w asyście Policji, Straży miejskiej. Straż dla Zwierząt współpracuje z SPK przy interwencjach, w których pojawiają się kwestie związane z królikami. W roku 2017 Stowarzyszenie odebrało 200 królików na Śląsku - odbioru dokonał śląski region SPK "Ślōnski króliczok- gryfne boroczki trusiowe: kaj ich futer, izba i pszanie?" oraz zostało przejętych 105 królików z transportu z Berlina - przejęcia dokonał sopocki region SPK "Sopockie Uszakowo". W obu przypadkach doprowadzono do przeniesienia praw własności do zwierząt na SPK.

Zarząd 

7 listopada 2009 Walne Zgromadzenie Członków SPK uchwaliło inny skład stanowisk zarządu, niż do tej pory, wprowadzając stanowiska wiceprezesa ds. adopcji oraz wiceprezesa ds. interwencji:

W 2013 roku powrócono do standardowego nazewnictwa członków zarządu: prezes, wiceprezes.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 M. Pawłowska: Metropol/Wirtualna Polska;  (Data wykorzystania: 2008-03-25)
 Królicza strona – apele i akcje pro-królicze;  (Data wykorzystania: 2008-03-25)
 Zoomarket KRÓLIK (NIE) Z KAPELUSZA, nr 7, 8 września do 10 września 2006
 R. Domżał: NaszeMiasto.pl  (Data wykorzystania: 2008-03-25)
 Stowarzyszenia Empatia: ..::Empatia::..;  (Data wykorzystania: 2008-03-25)
 Stowarzyszenia Empatia: ..::Empatia::..;  (Data wykorzystania: 2008-03-25)
 Gazeta Wyborcza Obrońcy zwierząt apelują: Nie kupuj zwierząt pod choinkę 22 grudnia 2005
 Zoomarket Katalog VI Międzynarodowych Targów Zoologicznych ZOOMARKET 7 września do 9 września 2007

Króliki
Organizacje prozwierzęce
Polskie organizacje ekologiczne

Stowarzyszenia obrońców zwierząt i roślin
Stowarzyszenia w województwie pomorskim